Robert Chester Wilson Ettinger (1918–2011) – amerykański pisarz
 Robert Anton Wilson (1932–2007) – amerykański pisarz
 Robert Woodrow Wilson (ur. 1936) – amerykański astronom
 Robert B. Wilson (ur. 1937) – amerykański ekonomista
 Robert Wilson (ur. 1941) – reżyser
 Robert Charles Wilson (ur. 1953) – kanadyjski pisarz
 Robert Wilson (ur. 1957) – autor powieści kryminalnych
 Robert McLiam Wilson (ur. 1964) – północnoirlandzki powieściopisarz
 Robert Wilson – kanadyjski żeglarz, olimpijczyk
 Robert Wilson – kanadyjski bobsleista